Макни́кол () — фамилия. Известные носители:

 Макникол, Кристи (род. 1962) — американская актриса, обладательница двух премий «Эмми».
 Макникол, Питер (род. 1954) — американский актёр театра и кино. 
 Макникол, Элизабет (1869—1904) — шотландская художница-портретист.

Примечания